Olhuveli (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven 
 Olhuveli (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Olhuveli (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven